

Codici 
 CDJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Conceicao Do Araguaia (PA) (Brasile)
 cdj – codice ISO 639-3 della lingua churahi

Musica 
 CDJ – lettore di CD Audio con funzioni aggiuntive utili per i disc jockey

Altro 
 CDJ – targa automobilistica di avvocati e diplomatici della Corte internazionale di giustizia con sede all'Aia (Paesi Bassi)